Василий Васильевич Поляков:
 Поляков, Василий Васильевич (1893—1937) — Нарком юстиции Украинской ССР.
 Поляков, Василий Васильевич (1911—1986) — советский хозяйственный деятель, инженер, а также футболист.
 Поляков, Василий Васильевич (1917—1989) — Герой Советского Союза.